Ара́лиевые:
 Аралиевые () — семейство двудольных растений порядка Зонтикоцветные.
 Аралиевые () — подсемейство цветковых растений семейства Аралиевые.